Erdgalle steht für

 Echtes Tausendgüldenkraut
 Gottes-Gnadenkraut